La Copa Africana de Clubes Campeones 1983 fue la decimonovena edición del torneo de clubes de fútbol más importante de África. Se disputó a lo largo de dicho año, culminando en la final por el campeonato, celebrado el día 11 de diciembre, en el Estadio de Kumasi de la ciudad de Kumasi. Contó con la participación de 32 equipos, de los cuales cuatro de ellos clasificaron mediante una eliminatoria previa. El equipo ganador del evento fue Asante Kotoko de Ghana, tras vencer en la final a doble partido por 0:0 y 1:0 a Al-Ahly de Egipto. De esta forma, Asante Kotoko obtuvo su segundo título en este evento.

Ronda Preliminar 

|}

Primera Ronda 

|}
1 Benfica de Bissau abandonó el torneo.

Segunda fase

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Liga de Campeones de la AFC 1983 en RSSSF

1983
Fútbol en 1983
Asante Kotoko